Die II divisioona 1972 war die 35. Spielzeit der zweithöchsten finnischen Fußballliga und die dritte unter der Bezeichnung II divisioona.

Modus 
Die 36 Mannschaften waren in drei regionale Gruppen eingeteilt. Die Teams spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die drei Gruppensieger stiegen in die Mestaruussarja 1973 auf. Die Teams auf den Plätzen Zwei bis Vier spielten in der folgenden Saison in der neu geschaffenen zweitklassigen I divisioona. Die Vereine auf den Plätzen Fünf bis Zehn spielten 1973 in der II divisioona, die dann als dritte Liga fungierte. Der jeweils Elfte und Zwölfte stieg in die viertklassige III divisioona ab.

Teilnehmer

Abschlusstabellen

Gruppe Ost

Gruppe West

Gruppe Nord

Weblinks 
 Finland - List of League Second Level Tables rsssf.com

Fußballsaison 1972
1972